Con  ci si può riferire a diverse montagne giapponesi::
Monte Izumi Katsuragi – sul confine tra le prefetture di Osaka e Wakayama 
Monte Minami Katsuragi – a oriente del monte Izumi Katsuragi e a sud del monte Iwawaki, tra le prefetture di Osaka e Wakayama 
Monte Naka Katsuragi – a sud del monte Kongō tra la prefettura di Osaka e quella di Nara
Monte Yamato Katsuragi – lungo la linea di confine tra le prefetture di Nara e Osaka
Monte Katsuragi – sulla penisola di Izu nella prefettura di Shizuoka

Quando scritto "Katsuragi-yama" si riferisce collettivamente al monte Kongō e allo Yamato Katsuragi